Kristol ist der Familienname von

 Andres Kristol (* 1948), Schweizer Romanist
 Irving Kristol (1920–2009), US-amerikanischer politischer Autor und Sozialwissenschaftler
 William Kristol (* 1952), US-amerikanischer politischer Kommentator und Kolumnist

Siehe auch:

 Chrystal, Cristal, Crystal, Kristal, Kristall, Kristel, Kristl – ähnliche Aussprache oder Schreibung